Первый дивизион 1935/1936 — 36-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался в сентябре 1935 года и закончился в мае 1936 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1935/1936
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1935 году
Спорт в Бельгии в 1936 году